Вар () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сент-Аман-де-Буакс. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16393.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 95 км южнее Пуатье, в 13 км к северу от Ангулема.

Через территорию коммуны протекает река Шаранта.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1937 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1168 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 886 были экономически активными, 282 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 69,7 %). Из 886 активных работали 798 человек (435 мужчин и 363 женщины), безработных было 88 (26 мужчин и 62 женщины). Среди 282 неактивных 86 человек были учениками или студентами, 106 — пенсионерами, 90 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Дени. Построена в XVI веке на месте старой церкви XII века, разрушенной во время Столетней войны
 Бронзовый колокол (1580 год). На колоколе выгравирована надпись: FAICTE POUR VARS LAN MIL V C IIII XX. TE DEUM LANDAMUS. Исторический памятник с 1943 года
 Формы для просфор (XVIII век). Исторический памятник с 1911 года
 Поместье Порталь (XVII век). Исторический памятник с 2006 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта